— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Касима Антлерс», «Иокогама Ф. Маринос», «Виссел Кобе», «Вегалта Сэндай».

Национальная сборная 
В 2000 году сыграл за национальную сборную Японии 2 матча.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Джей-лиги: 1996, 2000, 2001
 Кубок Императора: 1997, 2000
 Кубок Джей-лиги: 1997, 2000

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Касима Антлерс»